Mostek může být:
 malý most

Název Mostek nesou obce:
 Mostek (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 Mostek (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
a části obcí
 Mostek (Rybník) – část obce Rybník v okrese Domažlice
 Mostek (Dolní Hrachovice) – část obce Dolní Hrachovice v okrese Tábor
 Zadní Mostek – část obce Mostek v okrese Trutnov
další významy
 Mostek (firma) – americká firma vyrábějící integrované obvody

Související články 
 Most (rozcestník)
 Můstek
 Mostec
 Mostka
 Mostky
 Mostečný

Externí odkazy